è un videogioco arcade di genere party sviluppato da Capcom e pubblicato da Nintendo nel 2003.

Storia
Poco si sa di questo gioco, tranne che è il primo della sub-serie di Mario Party chiamata Mario Party Fushigi, esclusiva al mercato delle sale giochi, composta da sei giochi, tutti seguiti di questo titolo. È un semplice gioco di monete, con una grafica basata su Super Mario Bros. 3, probabilmente per pubblicizzare la pubblicazione di Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 su Game Boy Advance.

Seguiti
I suoi molteplici seguiti danno vita alla serie Mario Party Fushigi e differentemente da Super Mario Fushigi no Janjan Land, sono ispirati direttamente alla serie regolare di Mario Party.

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mario